2015 PF312 est un objet transneptunien de magnitude absolue 6,3. Son diamètre serait d'environ 265 km selon Michael Brown.

Références 

Cubewano
Planète mineure découverte en 2015
Objet céleste découvert par DECam
Planète mineure non numérotée